Таварткиладзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Таварткиладзе, Георгий Абелович (род. 1948) — советский и российский учёный.
 Таварткиладзе, Николай Тариелович (1905—1989) — советский военнослужащий, генерал-майор.